Магуреле има више значења:

 Магуреле (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Магуреле (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Магуреле (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Магуреле (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Магуреле (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Магуреле (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Магуреле (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији